El Mansoura Sporting Club (em árabe : نادي المنصورة الرياضي ), é um clube de futebol egípcio com sede em Almançora, Egito. O clube está jogando atualmente na Segunda Divisão egípcia .

História
O clube foi fundado em 1932. Em 1996 o clube foi longe e jogou e perdeu a final da Taça do Egito para o Al Ahly por 3-1, mesmo com a derrota ganhou o direito de jogar na Recopa Africana de 1997 chegando na semifinal, perdendo para o Étoile du Sahel da Tunisia.

Ligações externas 
 Sítio oficial

Clubes de futebol do Egito
Clubes de futebol fundados em 1932